Nicola Sole – poeta italiano (1821-1859)
Nicola Sole – politico italiano (1833-1901)